Poratia är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Cook 1894. Poratia ingår i familjen fingerdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fingerdubbelfotingar
Poratia